Helasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Helasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Helasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Helasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar